Cristo in pietà sorretto da due angeli – dipinto di Andrea del Castagno
 Cristo in pietà sorretto da due angeli – dipinto di Giovanni Bellini, conservato a Berlino
 Cristo in pietà sorretto da due angeli (Cristo morto sorretto da due angeli) – dipinto di Giovanni Bellini, conservato a Venezia
 Cristo in pietà sorretto da due angeli – dipinto di Andrea Mantegna
 Cristo in pietà sorretto da due angeli (Cristo morto sostenuto da due angeli) – dipinto di Marco Palmezzano